La Concentración Popular por el Progreso (en francés Rassemblement populaire pour le Progrès) es un partido político de Yibuti. Ha sido el partido dominante en el país desde 1977, año de la independencia del país, bajo el liderazgo de los presidentes Hassan Gouled Aptidon primero e Ismail Omar Guelleh actualmente. Hasta 1992 era el partido único del país.. 

En las elecciones legislativas de 2003, integrado en la coalición Unión para la Mayoría Presidencial (UMP), consiguió el 62,7% de los votos, consiguiendo la coalición gubernamental todos los escaños en juego. Aparte de por ellos mismos, la UMP estaba formada por el Frente por la Restauración de la Unidad y de la Democracia, por el Partido Nacional Democrático y por el Partido Popular Social Demócrata.

Partidos políticos de Yibuti
Partidos únicos
Partidos socialistas o socialdemócratas
Partidos políticos fundados en 1979